Distretto di Darvi – distretto della Mongolia
 Distretto di Darvi – distretto della Mongolia